Итати́ Кантора́ль Зу́кки (; 13 мая 1975, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса.

Биография 
Итати Кантораль Зукки родилась 13 мая 1975 года в Мехико (Мексика) в семье музыканта  (1935—2010) и актрисы Итати Зукки. У Итати есть брат — музыкант Хосе Кантораль.

Итати дебютировала в кино в 1986 году, сыграв роль в телесериале «Сеть». Всего Кантораль сыграла в 33-х фильмах и телесериалах. Также является продюсером.

В 1999—2004 года Итати была замужем за актёром Эдуардо Сантамарина (род.1968). В этом браке Кантораль родила сыновей-близнецов — Хосе Эдуардо Сантамарина и Роберто Мигель Сантамарина (род.2001).

С 31 июля 2008 года Итати замужем во второй раз за продюсером Карлосом Альберто Крузом. В этом браке Кантораль родила своего третьего ребёнка — дочь Марию Итати Круз (род.09.10.2008).

Фильмография 
 2016 - Принцесса: Правдивая история - Princesa, una historia verdadera .... Алехандра
 2016 - Чема - El Chema .... Бланка
 2015 - Ловушки любви - Amores con trampa .... Исабель
 2015 - Кто убил Патрисию Солер? - ¿Quién mató a Patricia Soler?.... Сара Фернандес "Исабель"
 2014 - Идеальная диктатура - La dictadura perfecta .... Лукреция Ласкурайн
 2014 - Любовь всей моей жизни - Amor de mis amores .... Элва
 2013 - Фортуна - Fortuna .... Палома Аларкон / Лорена Альтамирано
 2011 - Слабый пол - El sexo débil .... Элена Роман
 2009 - Пока деньги не разлучат нас - Hasta que el dinero nos separe .... Алехандра Альварес дель Кастильо.
 2009 - Любовь - Amar .... Лиза
 2008 - Женщины-убийцы - Mujeres asesinas .... Capítulo "Sandra, trepadora".... Сандра Луиса Альвиде Лисама.
 2008 - Кападокия - Capadocia (2012) HBO Tercera temporada .... Леонор Канту
 2007 - В последний момент - Tiempo final .... Сильвия
 2007 - Одна долгая ночь - One Long Night .... Патти
 2006 - Вдова Бланко - La viuda de Blanco .... Алисия Гуардиола.
 2006 - No hay derecho joven .... адвокат
 2006 - Los pajarracos .... Фина
 2006 - Надоело целовать лягушек - Cansada de besar sapos .... Сесилия
 2005 - Второй шанс - Una segunda oportunidad
 2005 - Решения - Decisiones
 2003 - Раненая душа - El alma herida .... Эухения Гранадос Моралес.
 2003 - Ya no los hacen como antes .... Перла
 2003 - Лусия, Лусия - La hija del caníbal
 2002 - Ва-банк - Vale todo .... Ракель
 2001 - Рожденный без греха - Sin pecado concebido .... Ракель Вильявисенцио Рохас де Марторель
 2001 - Подруги и соперницы - Amigas y rivales
 1999 - Рождественская сказка - Cuento de navidad .... Адриана
 1999 - Ад в раю - Infierno en el paraíso .... Франческа Паоли Прадо
 1998 - Что происходит с нами? - ¿Qué nos pasa?
 1997 - Здоровье, деньги и любовь - Salud, dinero y amor .... Эстрелла Перес
 1996 - Ты и я - Tú y yo .... Кассандра Сантильяна Альварес
 1996 - Bonita
 1995 - Мария из предместья - María la del barrio .... Сорайя Монтенегро
 1993 - Две женщины, одна судьба - Dos mujeres, un camino .... Грасиэла Торрес Нуньес
 1992 - Навстречу солнцу - De frente al sol .... Лупита
 1991-1992 - Девчушки - Muchachitas .... Лусия
 1991 - Шаловливая мечтательница - La pícara soñadora

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники CEA